Марво () — фамилия и топоним.
 Марво, Сильвен (род. 1986) — французский футболист.
 Марво-Вьё — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.